Le mot anglais Saturday signifie samedi.

Saturday peut désigner :
 Saturday, un single du chanteur techno/électro Basshunter paru en 2010 ;
 Saturday, un single du chanteur Cunnie Williams avec Monie Love ;
 Saturday, un girlgroup sud-coréen formé par SD Entertainment en 2018.

Voir aussi 
 
 
 The Saturday Men, un documentaire britannique de John Fletcher sorti en 1962
 Saturday Rock Action, le premier EP écrit, réalisé, et produit par Hawk Nelson